

Film 
Drancy Avenir peut désigner :
 Drancy Avenir, un film français réalisé par Arnaud des Pallières, sorti en 1997.

Centre commercial 
Drancy Avenir peut aussi désigner :
 Drancy Avenir, un centre commercial français situé à Drancy en Seine-Saint-Denis.